Виктор Александрович Ганженко (род. 18 августа 1947, село Сергеевка, Хабаровский край) — бурятский советский и российский артист балета, балетмейстер, педагог, народный артист РСФСР (1988).

Биография 
Виктор Александрович Ганженко родился 18 августа 1947 года в селе Сергеевка Хабаровского края в семье военнослужащего. В 1961—1967 годах учился в Бурятском хореографическом училище (педагог Баталин Васильев). Вместе с ним учились Юрий Муруев, Алексей Павленко и другие будущие звезды бурятского балета.

С 1967 года выступал в Бурятском театре оперы и балета. Стажировался в Ленинграде в Михайловском театре оперы и балета и театре оперы и балета им. Кирова. С 1993 года работал художественным руководителем Бурятского театра оперы и балета.

В 1991—1994 годах был танцором труппы «Русский балет» в Санкт-Петербург.

В 1994—1996 годах — педагог–репетитор в Словенском оперном театре (Марибор). В 1996—2001 годах — педагог–репетитор в Хорватском хореографическом училище (Загреб).

С 2002 года несколько лет был художественным руководителем и директором театра «Молодой балет Улан-Удэ», был педагогом, доцентом кафедры хореографии Восточно-Сибирского института культуры в Улан-Удэ.

С 2011 года — профессор, доцент кафедры хореографического творчества Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК). Под его руководством были поставлены балет «Шопениана», второй акт балета «Лебединое озеро», программа концерта «Шедевры мирового балета».

Семья 
 Жена — артистка балета Ольга Шариповна Короткова (1941—2004), педагог, народная артистка РСФСР. Поженились в 1973 году.

Награды и премии 
 Заслуженный артист Бурятской АССР (6.11.1974).
 Народный артист Бурятской АССР (20.10.1978). 
 Заслуженный артист РСФСР (17.01.1983).
 Народный артист РСФСР (18.11.1988).
 Лауреат Республиканской премии Бурятской АССР.

Партии в балетах 
 «Щелкунчик» П. И. Чайковский — принц
 «Гэсэр» Ж. Ж. Батуев — Гэсэр
 «Антоний и Клеопатра» Э. Л. Лазарев — Антоний
 «Во имя любви» Ж. А. Батуева и Б. С. Майзеля — Батор
 «Корсар» Адольф Адан — Раб
 «Красавица Ангара» Л. Книппера и Б. Ямпилова — Енисей
 «Легенда о любви» Меликова — Фархад
 «Раймонда» Глазунова — Жан-де-Бриен
 «Пахита» Л. Минкус — кавалер
 «Бахчисарайский фонтан» Асафьева — Вацлав
 «Пер-Гюнт» Е. Григ — Пер-Гюнт
 «Жизель» Адана — Альберт
 «Шопениана» Ф. Шопен — поэт
 «Баядерка» Людвига Минкуса — Соляр
 «Спартак» Хачатуряна — Спартак
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского — Дезире
 «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковский — Ромео
 «Дон-Кихот» Людвига Минкуса — Базиль
 «Гаянэ» А. И. Хачатурян — Давид
 «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — Зигфрид
 «Кармен-сюита» Ж. Бизе, Р. К. Щедрин — ''Хозе

Литература 
 Альбом-буклет «Народные артисты СССР и России — гордость земли бурятской» (Авт. и сост. Н. А. Гончикова, ред. В. Б. Прокопьев, Улан-Удэ, 2007).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Персоналии:Бурятский театр оперы и балета
Преподаватели Белгородского государственного института искусств и культуры
Народные артисты Бурятской АССР
Заслуженные артисты Бурятской АССР